Der rote Kreis – film del 1929 diretto da Frederic Zelnik
 Il cerchio rosso (Der rote Kreis) – film del 1960 diretto da Jürgen Roland